Zastenice su mjesto kod Rijeke, administrativno pripadaju općini Čavle. Nalaze se južno se od Dražica.

Pripadaju poštanskom uredu Čavle, broja 51219. Prema popisu stanovnika iz 2001. godine imaju 363 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji